Соломон Лурье:
 Лурье, Соломон Аркадьевич (Шнеер-Залмен Лурье, 1851—1908) — российский еврейский публицист-палестинофил, поэт, переводчик, казённый раввин Киева.
 Лурье, Соломон Яковлевич (также Лурья, 1890/1891—1964) — советский филолог и историк античности, писатель и переводчик с древнегреческого и древнееврейского языков.